La  de la coupe du monde de football des sourds, se déroule à Ankara en Turquie du 16 au 28 juillet 2012. La compétition masculine et féminine se déroule en même temps.

Tirage au sort 

Le tirage au sort a eu lieu le 18 janvier 2012 à Brighton, Angleterre.

Épreuve Masculine  
Il y a 16 équipes au départ de la compétition qui sont réparties en 4 groupes de 4 équipes.

Épreuve Féminine 

Il y a 5 équipes au départ de la compétition qui sont tous dans l'unique groupe A.

Phase de groupes

Épreuve Masculine

Phase de groupes

Groupe A

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Quarts de Finale

Demi de Finale

Match pour Cinquième à huitième

Match pour la huitième place

Match pour la cinquième  place

Match pour la troisième place

Finale

Classement final 

1-	Turquie
2-	Egypte
3-	Ukraine
4-	Russie
5-	Allemagne
6-	France
7-	Thaïlande
8-	Japon
9-	Iran
10-	Ouzbékistan
11-	Grèce
12-	USA
13-	Venezuela
14-	Corée du Sud
15-	Espagne
16-	Brésil

Épreuve féminine 

|}

Notes et références

Liens externes 
 Les resultats de la coupe de monde de football 2012

Sport en Turquie en 2012